V-Cube steht für folgende Versionen des Zauberwürfels:
 V-Cube 6, 6×6×6
 V-Cube 7, 7×7×7
 V-Cube 8, 8×8×8
 V-Cube 9, 9×9×9

Siehe auch:
 Pocket Cube (2×2×2)
 Zauberwürfel (3×3×3)
 Rubik’s Revenge (4×4×4)
 Professor’s Cube (5×5×5)